Richardt ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Richardt (1831–1892), dänischer Dichter und Pastor
 Gerd Richardt (* 1953), deutscher Redakteur und Autor
 Karl Richardt (1904–1970), deutscher Gewerkschafter 
 Mario D. Richardt (* 1976), deutscher Fernsehmoderator und Autor
 Patrick Richardt (* 1989), deutscher Liedermacher
 Sina Richardt (* 1993), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Richard
 Richart